Die Granite Open 2014 fanden vom 2. bis 7. März 2014 in Toronto, Kanada, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie Silver 25. 

Im Endspiel gewann Amanda Sobhy gegen die topgesetzte Omneya Abdel Kawy mit 11:5, 11:5 und 11:9. Dies war Sobhys elfter Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Samantha Cornett einen Startplatz im Hauptfeld. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2013/14
Squashturnier in Toronto